Курис — фамилия. Известные носители:

 Курис, Иван Онуфриевич (?—1836) — сподвижник Суворова, Волынский губернатор.
 Курис, Леонид Моисеевич (род. 1944) — художник и коллекционер экслибрисов.
 Курис, Михаил Онуфриевич (ок.1780—1853) — председатель полевого аудиториата действующей армии, генерал-лейтенант.
 Курис, Пранас (род. 1938) — литовский юрист-международник, судья в Европейском суде и Европейском суде по правам человека.

См. также 
 Курист, Людвиг Иванович (1905—1995) — советский офицер, танкист, Герой Советского Союза.
 Курисы — о дворянском роде